David Wilkie (1785–1841) skót festő.
David Wilkie (1954–) olimpiai bajnok, brit úszó